Іван Лендл був чемпіоном попереднього року і цього разу захистив свій титул, перемігши у фіналі Матса Віландера з рахунком 7–5, 6–2, 3–6, 7–6.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 1987 О Френч Open Men's Singles draw 

1987 у тенісі
Відкритий чемпіонат Франції з тенісу